Tusk – nazwisko
 Bronisław Tusk (1935-2000) – rzeźbiarz-ceramik i malarz
 Donald Tusk (ur. 1957) – polski polityk, w latach 2007-2014 premier Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2014–2019 przewodniczący Rady Europejskiej, od 2019 do 2022 przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.
 Józef Tusk (1907-1987) – marynarz i żołnierz, dziadek Donalda
 Łukasz Tusk (ur. 1985) – poseł na Sejm RP VI  kadencji
 Małgorzata Tusk (ur. 1957)
 Katarzyna Tusk (ur. 1987) – blogerka
 Tusk – album zespołu Fleetwood Mac
 „Tusk” – piosenka z powyższego albumu
 USS „Tusk” (SS-426) – amerykański okręt podwodny
 Tusk (polski tytuł: Kieł) – amerykański film, horror z 2014 roku w reżyserii Kevina Smitha
 Raymond Tusk – fikcyjna postać z serialu House of Cards
 Tusk – fikcyjna postać (superłotr) z Uniwersum Marvel Comics

Zobacz też